Blitz kan avse:

 Blitz (punkband) – ett engelskt punkband
 Blitzen – en serie tyska bombanfall utförda av Luftwaffe mot framför allt London under andra världskriget
 Blitz (Oslo) – ett alternativt kulturhus i Oslo som existerat i över 25 år under stor kontrovers
 Blitz (film) – en brittisk film från 2011
 Bobby "Blitz" Ellsworth (1959–), smeknamnet på den amerikanska thrash metalsångaren
 Blitz (nattklubb) – en rockklubb i Stockholm under åren 1989 och 1990.